Chibuto (dystrykt)
 Chibuto (miasto)